Ken Carpenter (1913-1984, volledige naam William Kenneth Carpenter), een Amerikaanse atleet
 Kenneth Carpenter (paleontoloog)